Skyrocket peut faire référence à :
 Douglas Skyrocket, aéronef expérimental américain ;
 Grumman XF5F Skyrocket, avion de chasse américain.